Аври́ль () — апрель.

Персоналии 
 Авриль, Жан-Жак (1744—1831) — французский гравёр.
 Авриль, Жанна (1868—1943) — танцовщица канкана в «Мулен Руж» и знаменитая модель Анри Тулуз-Лотрека.
 Авриль, Проспер (род. 1937) — гаитянский политический деятель, президент страны.
 Авриль, Филипп (1654—1698) — французский иезуит, путешественник в Россию.
 Авриль, Франсуа (род. 1938) — французский архивист-палеограф, библиотекарь и историк.
 Авриль, Эдуар Анри (1843—1928) — французский художник.

Топонимы 					
 Авриль — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, регион Лотарингия.